Die 8. Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 24. bis 28. Juli 2018 in Linz (Österreich) statt. Nach den Finalspielen 1998 richtete die österreichische Stadt zum zweiten Mal eine Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen aus.
Titelverteidiger war die Deutsche Frauennationalmannschaft, die das Endspiel 2016 gegen den damaligen Gastgeber Brasilien mit 4:2 gewann. 

Der Organisator der Weltmeisterschaft in Österreich war die International Fistball Association (IFA) in Kooperation mit Faustball Austria (ÖFBB) und dem Oberösterreichischen Faustballverband (OÖFBV).

Die Deutsche Frauennationalmannschaft wurde zum sechsten Mal Weltmeister und zum dritten Mal in Folge.

Teilnehmer 
An der IFA Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen 2018 nahmen insgesamt elf Nationen aus drei verschiedenen regionalen Verbänden teil. Mit Neuseeland, Belgien, Polen und Serbien haben auch vier Nationalmannschaften der Frauen zum ersten Mal an einer Faustball-Weltmeisterschaft teilgenommen.

Spielplan 
Die Vorrundengruppen wurden auf Grundlage der Ergebnisse der letzten Faustball-Weltmeisterschaft am 7. März in Linz ausgelost.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Double Elimination

Qualifikation 
Die viert- und fünftplatzierten Mannschaften der beiden Vorrundengruppen spielten um die offenen beiden Plätze im Double Elimination.

Raster

1. Runde

2. Runde

Halbfinale

Platzierungsspiele

President’s Cup (Plätze 9 bis 11) 
Der President’s Cup wurde zum ersten Mal an einer Frauenweltmeisterschaft im Faustball ausgetragen. Daran nahmen die beiden Verlierer der Qualifikation zur Double Elimination, Belgien und Neuseeland, sowie Tschechien als Letzter der Gruppe B teil. Zunächst wurde ein einfaches Rundenturnier gespielt. Die beiden Gruppensieger ermittelten dann in einem Finale – gleichzeitig das Spiel um Platz 9 der WM – den Gewinner des President’s Cups.

Finale und Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Fernsehen 
Als Medienpartner der Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen 2018 konnte das Organisationskomitee den österreichischen Sportsender ORF Sport Plus gewinnen. Der Fernsehsender übertrug das Halbfinalspiel der österreichischen Mannschaft, das Spiel um die Bronzemedaille, sowie das Endspiel Deutschland gegen die Schweiz live. Dazu wurde das Halbfinale zwischen Brasilien und Deutschland in der ORF-Mediathek live übertragen. Als Kommentator begleitete Johannes Hahn die Partie und wurde dabei von Co-Kommentator Klemens Kronsteiner, ehemaliger Nationalspieler der österreichischen Männernationalmannschaft, unterstützt.

Schlussrangliste

Weblinks 
 Offizielle Website der Faustball-WM 2018

Einzelnachweise 

2018 Frauen
Weltmeisterschaft 2018
Weltmeisterschaft Frauen
Faustballturnier in Linz